Mistrzostwa świata w boksie 1999 odbywały się w dniach 15 - 29 sierpnia 1999 roku w mieście Houston w Stanach Zjednoczonych.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty

Mistrzostwa świata w boksie
1999 w boksie